Grove City (Flórida)
Grove City (Minnesota)
Grove City (Ohio)
Grove City (Pensilvânia)

Ver também
 Grove

Desambiguações de topônimos